Гейр Суне Таллаксен Эстмоэ (, род. , Кристиансанн) — норвежский шахматист, международный мастер (2011).

Биография 
Серебряный призёр чемпионата Норвегии 2007 г. (разделил 1—2 места с Э. Ли и проиграл ему дополнительный матч). Многократный победитель юношеских чемпионатов Норвегии в разных возрастных группах. Победитель юниорского чемпионата Норвегии 2005 г.

В составе сборной Норвегии участник Кубка Скандинавии для шахматистов моложе 18 лет (1999 г.).

Участник юниорского чемпионата мира 2004 г.

Участник юношеских чемпионатов Европы 2000 и 2003 гг. (в категориях до 16 и до 18 лет).

Серебряный призёр молодёжного чемпионата Северной Европы 2002 г.

Участник турнира северных стран 2001 г.

В командных чемпионатах Норвегии выступает за клуб «Porsgrunn SK» (главное достижение — победа в 2006 г.; в финале против команды «Asker SK» Таллаксен дважды выиграл у Й. Тисдалла).

До 2008 г. выступал под фамилией Таллаксен. После свадьбы добавил к ней фамилию жены.

Серьёзно занимается музыкой, работает пианистом и церковным органистом в Бергене.

Младший брат Таллаксена Эстмоэ, Л. А. Таллаксен (род. 1993) также является известным в Норвегии шахматистом, победителем юношеских чемпионатов страны в нескольких возрастных категориях, участником чемпионата Норвегии 2018 г., призёром командного чемпионата Норвегии 2009 г. Кроме того, он победил в чемпионате Норвегии 2017 г. по сборке кубика Рубика (3х3х3 с завязанными глазами; также занял 2-е место в дисциплине 4х4х4 с завязанными глазами).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Таллаксена Эстмоэ в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Таллаксена Эстмоэ на сайте 365Chess

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам